Karta (Kota Agung Timur), plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung, Indonesië.
 Karta (Tulang Bawang Udik), plaats in het bestuurlijke gebied Tulang Bawang Barat in de provincie Lampung, Indonesië.
 Karta (Iran), dorp in Iran.
 Kartaz, dorp in Iran.
 De Carthaagse naam van Constantine (stad), in Algerije.
 Neturei Karta, een charedisch-joodse organisatie.
 Ingrid Karta-Bink, een Surinaams politicus